In 2040 werd het 40ste Campeonato Carioca Série B2 gespeeld, het derde hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 16 november 2020 tot 6 februari 2021. Door de coronacrisis in Brazilië ging de competitie later van start dan gepland. Pérola Negras werd kampioen.Itaboraí, dat vorig jaar uit de Série B2 degradeerde trok zich wegens financiële problemen terug dit seizoen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de finaleronde samen met de twee ploegen die het best presteerde over de twee toernooien, indien dit andere ploegen waren. In het eerste toernooi speelden de clubs tegen de teams uit de eigen groep, in het tweede toernooi tegen de teams uit de andere groep.

Na dit seizoen werd de Série A2 ingevoerd als nieuwe tweede klasse. De top vier van dit seizoen plaatste zich voor de Série B1, die nu de derde klasse werd. In principe promoveerden de clubs dus niet. De nummers vijf tot twaalf bleven in de Série B2, die nu echter de vierde klasse werd. Vanaf nummer dertien tot zeventien degradeerde naar de Série C, de vijfde klasse.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale gaat de groepswinnaar uit de eerste fase door, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat uit de eerste fase door.

Totaalstand

Eindfase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat over beide toernooien door, in de finale werd slechts één wedstrijd gespeeld. De twee finalisten promoveren.

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2020